Exomis, antiga peça de roba romana.
 Exomis, gènere de plantes quenopodiàcies.